Categoría Primera A 2015 är den högsta divisionen i fotboll i Colombia för säsongen 2015. Divisionen består av två mästerskap - Torneo Apertura och Torneo Finalización - som korar två separata mästare. Divisionen kvalificerar även lag till Copa Sudamericana 2016 och Copa Libertadores 2016.

Torneo Apertura
Alla lag möter varandra en gång, antingen hemma eller borta, vilket innebär totalt 19 omgångar. Därutöver spelar alla lag varsin "derbyomgång" där det spelas derbyn eller andra matcher mellan rivaler, vilket innebar totalt 20 omgångar under Torneo Apertura. De åtta främsta lagen går till slutspel.

Lag 1–8: Till slutspel.

Färgkoder: – Kvalificerade för slutspel.

Slutspel
De fyra olika kvartsfinalerna lottades, där lagen som kom på plats 1-4 lottades mot lagen på plats 5-8. Lottningen skedde i anslutning till den sista omgången 17 maj 2015. Kvartsfinalerna inleddes den 20 maj 2015 och avslutades den 24 maj; semifinalerna spelades 28, 29 och 31 maj; finalerna spelas den 3 och 7 juni. Det övre laget i tabellen nedan spelade den andra matchen på hemmaplan. Deportivo Cali vann finalen efter att ha besegrat Independiente Medellín i dubbelmtöet med totalt 2-1 och blev således mästare av Torneo Apertura 2015.

1: Den första matchen mellan Independiente Medellín och Junior slutade 2-2, men Junior hade använt för många utländska spelare i matchen, så Independiente Medellín tilldömdes segern med 3-0.

Torneo Finalización
Alla lag möter varandra en gång, antingen hemma eller borta, vilket innebär totalt 17 omgångar. Därutöver spelar alla lag varsin "derbyomgång" där det spelas derbyn eller andra matcher mellan rivaler, vilket innebär totalt 18 omgångar under Torneo Finalización. De åtta främsta lagen går till slutspel.

Lag 1–8: Till slutspel.

Färgkoder: – Kvalificerade för slutspel.

Slutspel

2015 i Colombia
Säsonger av Categoría Primera A
Fotbollssäsongen 2015